Юровщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Юровщина — посёлок в Копыльском районе Минской области.
 Юровщина — до 1931 года название деревни Тиханы в Оршанском районе Витебской области.

Украина 
 Юровщина — село в Полонском районе Хмельницкой области.